Rivière du Loup (franz. für „Wolfsfluss“) ist der Name folgender Flüsse in Québec, Kanada:

 Rivière du Loup (Lac Saint-Pierre), linker Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in der Mauricie
 Rivière du Loup (Rivière Chaudière), in Chaudière-Appalaches
 Rivière du Loup (Sankt-Lorenz-Strom), rechter Nebenfluss des Sankt-Lorenz-Stroms in Bas-Saint-Laurent
 Rivière du Loup (Rivière Ristigouche), in Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
 Rivière du Loup (Rivière Wabano), in Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Rivière du Loup (Rivière aux Pins), in Chaudière-Appalaches

Rivière-du-Loup steht für:
 Rivière-du-Loup, Stadt in Québec
 Rivière-du-Loup (regionale Grafschaftsgemeinde), regionale Grafschaftsgemeinde in Québec